Európában 2010-ben a Pew Forum kutatása szerint  muszlim élt (ebből Európai Unió: 43%), ez Európa lakosságának 6%-a. Ez a szám  -re fog nőni 2030-ra, ami 8%-át fogja majd kitenni a lakosságnak. Az ok egyrészt a Nyugat-Európa felé irányuló bevándorlás a muszlim többségű országokból, másrészt pedig a már letelepült muszlim közösségek magasabb termékenységi rátája az elöregedő európaiakéval szemben. Franciaország, Belgium, Ausztria és Svédország lakosságának kb. 10%-a fogja követni az iszlám vallást és az európai muszlimok 53%-a már az Unióban fog élni.

Demográfia

Az Európai Unió tagjai kékkel vannak jelölve:

További információk
 Paul Scheffer: Érkezési oldal. Európa és a bevándorlók; ford. Bérczes Tibor; Osiris, Bp., 2016
Douglas Murray: Európa furcsa halála. Bevándorlás, identitás, iszlám. Mit tartogat számunkra a jövő?; Alexandra, Pécs, 2018
Belhadzs Abdesszamad–Speidl Bianka: Migráció: megtört élet, széttört társadalom; Századvég, Bp., 2019
Thilo Sarrazin: Ellenséges hatalomátvétel. Hogyan gátolja a haladást az iszlám és miként veszélyes a társadalomra?; ford. Rieckmann Tadeusz; Századvég, Bp., 2019

Iszlám
Európa